Сборная Турции по хоккею с шайбой () — национальная команда Турции, представляющая страну на международных соревнованиях по хоккею с шайбой. Занимается командой Турецкая хоккейная федерация. Команда значительных успехов не достигала, участвуя в основном в квалификационных раундах чемпионатах мира.

Турнирные достижения команды

Чемпионаты мира 

 1992 год — 6 место Группа С2
 1993 год — 3 место Группа С
 1994 год — 2 место Группа С2
 1996 год — 2 место Группа D
 1997 год — 3 место Группа Е
 1998 год — 7 место Группа D
 1999 год — 7 место Группа D
 2000 год — 9 место Группа D
 2002 год — 6 место Дивизион II Группа А
 2003 год — 3 место Дивизион III
 2004 год — 2 место в Дивизионе III
 2005 год — 6 место Дивизион II Группа А
 2006 год — 2 место в Дивизионе III
 2007 год — 6 место Дивизион II Группа А
 2008 год — 4 место Дивизион III
 2009 год — 2 место в Дивизионе III
 2010 год — 6 место Дивизион II Группа А
 2011 год — 3 место Дивизион III
 2012 год — 1 место Дивизион III
 2013 год — 5 место Дивизион II Группа В
 2014 год — 6 место Дивизион II Группа В
 2015 год — 2 место Дивизион III
 2016 год — 1 место Дивизион III
 2017 год — 6 место Дивизион II Группа В
 2018 год — 3 место Дивизион III
 2019 год — 2 место Дивизион III

Статистика встреч на международной арене 

По состоянию на 11 апреля 2014 года.

Ссылки 
 Официальный сайт ИИХФ 
 Официальный сайт Турецкой федерации 

Турция